Isla Robertson puede referirse a:

 Isla Robertson, adyacente a la península Antártica;
 Islas Robertson, grupo de islas del archipiélago de la islas Orcadas del Sur.